Ли́вшиц, Я́ков: Лившиц, Яков Абрамович (1896—1937) — советский государственный деятель.
 Лившиц, Яков Борисович (1881—1942) — русский журналист.